

Apparentés 
 Miguel Primo de Rivera (1870-1930), général et homme politique (dictateur) espagnol ;
 Fernando Primo de Rivera y Orbaneja (1879-1921), militaire espagnol et frère du dictateur espagnol Miguel Primo de Rivera ;
 Fernando Primo de Rivera y Sobremonte (1831-1921), oncle des deux précédents et homme politique espagnol ;
 José Antonio Primo de Rivera (1903-1936), fils du , fondateur de la Phalange espagnole ;
 Miguel Primo de Rivera (1904-1964), homme politique espagnol ;
 Miguel Primo de Rivera y Urquijo (1934-2018), petit-fils du dictateur Primo de Rivera, fils de , le frère cadet de José Antonio.

Homonymes 
Fernando de la Puente y Primo de Rivera, cardinal

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme